E164 ou E.164 peut désigner : 
 E164, numéro E du jaune de gardénia, un additif alimentaire ;
 E.164, une recommandation  UIT-T , établie par l'Union internationale des télécommunications, qui régit la Liste des indicatifs téléphoniques internationaux.